Cymatium lignarium är en snäckart som först beskrevs av William John Broderip 1833.  Cymatium lignarium ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lignarium